Light-dependent resistor, lichtgevoelige weerstand
 LDR (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Low dynamic range, een afbeelding met een laag dynamisch bereik
 Lana Del Rey, een Amerikaanse singer-songwriter